Arend Vandevelde (8 juni 1978) is een professionele Belgische danser-choreograaf. Hij volgde een klassieke dansopleiding aan het Stedelijk Instituut voor Ballet in Antwerpen. Sinds zijn achttiende combineert hij ballet met de meest uiteenlopende dansstijlen, gaande van Latijns-Amerikaanse dansen over streetdance tot hedendaagse dans. Arend is ook actief als wedstrijddanser. Zijn specialiteiten zijn showdans en Argentijnse tango.

Arend is een gediplomeerd BULDO-dansleraar met een 'master degree' in de Argentijnse Tango. 
Hij is meervoudig Belgisch kampioen Argentijnse tango en showdance en behaalde meerdere finaleplaatsen op Europese en wereldkampioenschappen van de IDO (International Dance Organisation).

Sinds mei 2004 danst Arend samen met Daisy Croes. Arend en Daisy wonnen onder andere de internationale danswedstrijden 'Tango Fantasia' (Barcelona, 2004) en de World Trophy 'Tango de Salon' en 'Tango Fantasia' tijdens de 'German Open Championships' (Stuttgart, 2004). Ze behaalden in 2005 ook de titel van Belgisch kampioen Professionals in Argentijnse tango en werden in hetzelfde jaar 4e op het Wereldkampioenschap Argentijnse Tango.

Arend werd bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan de televisieshows 'Let's dance' (VT4, 2006) en 'Sterren op de Dansvloer' (VTM, 2007)

Externe links
 Dancing Today (uit web.archive.org)

Belgisch danser
Belgisch choreograaf